Klaas Bruinsma (drugsbaron) (1953-1991), een Nederlandse drugsbaron
 Klaas Bruinsma (literair vertaler) (1931-2018), een Nederlands vertaler van historische werken